Campanius ist der Gentilname folgender Personen:

 Marcus Campanius Marcellus (2. Jh.), römischer Offizier
 Publius Campanius Italicus (2. Jh.), römischer Offizier